Primavera et La Primavera peuvent désigner :

Toponymes

Argentine 
 La Primavera, localité argentine située dans le département de Guaymallén, province de Mendoza.

Brésil 
 Primavera, municipalité brésilienne située dans l'État du Pará ;
 Primavera, municipalité brésilienne située dans l'État de Pernambouc ;
 Primavera do Leste, municipalité brésilienne située dans l'État du Mato Grosso ;
 Primavera de Rondônia, municipalité brésilienne située dans l'État du Rondônia.

Chili 
 Primavera, commune chilienne, dont le chef-lieu est Cerro Sombrero.

Colombie 
 La Primavera, une municipalité du département de Vichada.

Venezuela 
 La Primavera, localité vénézuélienne de la paroisse civile d'Ucata, située dans la municipalité d'Atabapo, Amazonas.

Musique 
 A Primavera, groupe de musique corse ;
 La Primavera, chanson du groupe de musique électronique allemand Sash!
 Primavera Sound Festival, festival de musique situé à Barcelone, en Espagne ;

Arts 
 Primavera, atelier d'art appliqué créé en France en 1912 ;
 Primavera, œuvre de Sandro Botticelli ;
 La Primavera, peinture réalisée par Francisco de Goya en 1786.

Autres 
 La Primavera, surnom de Milan-San Remo, une course classique annuelle de cyclisme sur route disputée au mois de mars en Italie (depuis 1907), et l'un des cinq Monuments de la saison.

Homonymie de toponyme